Шана — почуття поваги, що ґрунтується на визнанні великих чеснот, суспільної ваги або позитивних якостей кого-, чого-небудь.
 Шана () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Шана () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя

Див. також 
 ШАNA — український рок-гурт